Хісела Дулко і Флавія Пеннетта були чинними чемпіонками, але цього разу Дулко не брала участі.

Пеннетта грала в парі з Робертою Вінчі і у фіналі їх перемогли Лурдес Домінгес Ліно і Паола Суарес з рахунком 1-6, 6-3, [11-9].

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 
Main Draw and Qualifying Draw 

2007
Copa Colsanitas, парний розряд